Edvard I av Portugal (port. Duarte), Kung av Portugal, född 1391, besteg tronen 1433 och dog i pesten 1438. 

Son till Johan I av Portugal och Filippa av Lancaster.

Han räknas som en av Portugals bäste konungar. Bland annat lät han utarbeta en ny lagsamling, som dock ej hann bli färdig under hans livstid. Under en olycklig expedition till Tanger, som Edvard I företog 1437, kom hans yngre bror Ferdinand att hamna i morisk fångenskap.

Referenser
 

 

Personer i Portugal under 1300-talet
Personer i Portugal under 1400-talet
Portugals regenter
Huset Aviz
Män
Födda 1391
Avlidna 1433
Ugglan